Айспу́ру () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Саэнс де Вергара-и-Айспуру, Мануэла (1795/97 1856) — латиноамериканская революционерка, возлюбленная Симона Боливара.
  (1879—1964) — испанский политик.
Айспуру, Эктор (род. 1940) — мексиканский баскетболист.